Ла Сартенеха има више значења:

 Ла Сартенеха (Куерамаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Сартенеха (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Сартенеха (Кинчил), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику